Mozilla Firefox - een webbrowser.
Fortissimo - een muziekterm.
 Visuele weergave van de straatterm "effe" (even, tijdelijk).
Bourgmestre faisant fonction of "Bougmestre f.f." afgekort, een Franstalige afkorting voor waarnemend (of dienstdoend) burgemeester.
ﬀ - een ligatuur (typografie)